Список українських народних пісень включає пісні, опубліковані в збірках народних пісень. Окремим розділом включено пісні літературного походження (відомий автор тексту, проте музика є продуктом колективної творчості), а також деякі авторські пісні, які через брак інформації раніше вважались народними і були включені до різних збірників народних пісень. Зважаючи на те, що ознакою народних пісень є варіантність і варіативність, окремі пісні можуть мати різні варіанти назв (що відображається в примітках) і різні варіанти мелодій.

Літературного походження

Пісні, що зараховували до народних

Джерела 

Українські народні пісні